Taching bezeichnet:

 Taching am See, Gemeinde im Landkreis Traunstein, Oberbayern.
 Taching, veraltete Transkription der chinesischen Stadt Daqing, Provinz Heilongjiang.